Пи́гонь () — польская фамилия. Известные носители:

 Пигонь, Зенон (род. 1940) — польский учитель, политический деятель. 
 Пигонь, Станислав (1885—1968) — польский историк литературы и текстолог; отец Кшиштофа Пигоня.
 Пигонь, Кшиштоф (1925—2001) — польский физикохимик; сын Станислава Пигоня.